Grand-Camp (Eure) – francuska gmina w regionie Górna Normandia
 Grand-Camp (Sekwana Nadmorska) – francuska gmina w regionie Górna Normandia